Конституционный референдум на Кубе прошёл 24 февраля 2019 года. Он касался одобрения новой Конституции страны, принятой в июле 2018 года Национальной ассамблей народной власти. Реформа Конституции была одобрена 91 % голосов.

Контекст 
После смерти в 2016 году Фиделя Кастро на однопартийных парламентских выборах в марте 2018 года главой государства и правительства был избран Мигель Диас-Канель. В стране продо́лжилась частичная либерализация социалистической экономики страны.

Конституционные изменения 
Изменения в новой Конституции Кубы включают:

 Признание частной собственности.
 Восстановление поста премьер-министра Кубы.
 Воссоздание института президентства: ограничение срока правления президента до двух последовательных 5-летних сроков. До этого Председатель Госсовета Кубы (который неофициально именовался президентом ) избирался на неограниченный срок.
 Запрет на дискриминацию, основанную на признаке пола, по этническому происхождению и инвалидности.
 Введение презумпции невиновности в юридическую систему.

См. также 
 Конституция Кубы

Примечания 

Референдумы 2019 года
Конституционные референдумы
Выборы на Кубе
2019 год на Кубе
Февраль 2019 года
События 24 февраля
Референдумы на Кубе